Ramon Tusquets i Maignon (1838-1904), peintre impressionniste catalan ;
 Esther Tusquets (1936-2012), romancière et intellectuelle espagnole ;
 Òscar Tusquets (1941-), architecte catalan, fondateur, avec Beatriz de Moura en 1969, de la maison d'édition Tusquets Editores, aujourd'hui affiliée au grupo Planeta.